

Pessoas
Marieta Severo

Desambiguações de antropônimos